«Анадолу Эфес» () — турецкий баскетбольный клуб из города Стамбул. Своё название получил от турецкого производителя пива Anadolu Efes. До 2011 года был известен под названием «Эфес Пилсен».

Первый турецкий клуб, выигравший еврокубок — Кубок Корача в 1996 году.

История 
Клуб был основан в 1976 году и назывался «Эфес Пилсен», начал выступать со второго дивизиона чемпионата Турции. «Эфес» из-за финансовых проблем приобрел клуб второго дивизиона «Кадыкёспор» () и занял его место. Первым спонсором команды стал «Эфес Пилсен», дочерняя компания Анадолу Групп. В 1978 году команда не проиграла ни одного матча во втором дивизионе, стала чемпионом второй лиги и получила повышение в классе. С этого момента «Эфес» — постоянный участник розыгрыша Первой лиги Турции. В первом же сезоне (1978-79) «Эфес» стал чемпионом Турции и вошел в число сильнейших команд страны. В 1993 году дошел до Финала Кубка Сапорты, где проиграл греческой команде «Арис». В 1995-96 стал известен на европейской арене после победы в Кубке Корача, а также стал первой турецкой командой, которая одержала победу в клубных баскетбольных соревнованиях в Европе. В дальнейшем клуб стал практически постоянным участником Евролиги, дойдя до Финала Четырёх в 2000 и 2001 годах. Оба раза команда финишировала третьей. В 2011 году после запрещения использования названий табачных и алкогольных компаний в спорте, клуб сменил название на «Анадолу Эфес».

«Эфес» известен молодёжными программами. В НБА выступал воспитанник клуба Хедо Туркоглу, также в команде дебютировал один из лучших по подборам в Евролиге Мирсад Тюркджан.

Сезоны

Титулы 
Чемпионат Турции
  Чемпион (15): 1978/79, 1982/83, 1983/84, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2018/19, 2020/21
  Серебряный призёр: 1985/86, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2021/22
Евролига
  Чемпион (2): 2020/2021, 2021/2022
  Серебряный призёр: 2018/2019
  Бронзовый призёр (2): 1999/2000, 2000/2001
Кубок Сапорты
  Серебряный призёр: 1992/1993
Кубок Корача
  Чемпион: 1995/1996

Главные тренеры 

 1976—1980  Фарук Акагюн
 1980  Рыза Ерверди
 1980—1982  Махмут Услу
 1982—1984  Рыза Ерверди
 1984—1986  
 1986—1987  
 1987—1990  Айдан Сиявуш
 1990—1992  Халил Юнер
 1992—1999  
 1999—2001  
 2001—2007  
 2007—2008 / Дэвид Блатт
 2008—2010  Эргин Атаман
 2010—2011  Велимир Перасович
 2011—2012  
 2012  Илиас Зурос
 2012—2013  Октай Махмути
 2013—2014  
 2014—2016  Душан Ивкович
 2016  Ахмет Чакы
 2016—2017  Велимир Перасович
 2017—н.в.  Эргин Атаман

Текущий состав

Матчи против команд НБА 
В 2006 году «Эфес Пилсен» стал первым турецким баскетбольным клубом, который провёл предсезонный матч с командой НБА. 11 октября 2006 года в Денвере «Эфес Пилсен» встречался с «Денвер Наггетс», а 12 октября играл в Окленде с «Голден Стэйт Уорриорз». В 2007 году «Эфес» в Стамбуле принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Во всех трёх матчах команда «Эфес» проиграла.

Примечания 

Баскетбольные клубы Турции
Участник баскетбольной Евролиги
Спорт в Стамбуле